Ме́ссель ():
 Мессель — коммуна в германской земле Гессен.
 Мессель, Альфред (1853—1909) — немецкий архитектор.
 Мессель, Григорий (Гарри; 1922—2015) — канадский, затем австралийский физик.
 Мессель, Меер Абрамович (1893—1977) — советский врач, учёный и общественный деятель; главный врач Станции скорой помощи Ленинграда (1922—1952).